Río Viejo kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Río Viejo kommun, Bolívar, 
 Río Viejo, Bolívar,

Mexiko 

 Río Viejo, Guasave, 
 Río Viejo, Navolato, 
 Río Viejo, San Francisco Ixhuatán,

Nicaragua 

 Río Pizote, vattendrag, 

Robotskapade Mexikoförgreningar